Тагиева Наталья Александровна (24 апреля 1984 г.) — спортсмен и тренер по тхэквондо ГТФ спортивной школы единоборств Ставрополя, старший тренер сборной Ставропольского края по тхэквондо ГТФ, мастер спорта России международного класса, член национальной сборной России.

Место жительства город Ставрополь.

Член национальной сборной РФ по тхэквондо ГТФ. Старший тренер сборной Ставропольского края по тхэквондо ГТФ. «Мастер спорта России международного класса». Первый в истории «Заслуженный мастер спорта» по версии тхэквондо ГТФ.

Биография 
Начала свою спортивную карьеру в 1998 году, в обычной школьной секции тхэквондо, а уже в 2004 году завоевала первую золотую медаль на Чемпионате Мира (Россия Архангельск)

Затем без перерыва в соревновательной деятельности, многократно поднималась на пьедестал на всероссийских и международных соревнованиях.

В 2018 году спортсменка привезла на родину сразу 6 золотых медалей с Чемпионата Мира (ЮАР Дурбан), это является одним из самых крупных достижений спортсменки.

Многократной чемпионкой России, десятикратной Чемпионкой Европы и Мира. Лауреат смотра конкурса «Лучший тренер, спортсмен года» министерства спорта Ставропольского края 2016, 2017, 2018, 2019 годов.

Имеет Чёрный пояс 4 дан по версии тхэквондо ГТФ.

Тхэквондисты России